El término Hatchan puede referirse a:

 Hatchan o "Hatchi", un personaje de One Piece, conocido por ser un tritón enemigo al principio de Luffy y compañía, pero que más tarde los ayuda y se vuelve su amigo.

 Hatchan (Octavio en América Latina y Super 8 en España), un personaje de Dragon Ball. Un androide de la Red Ribbon, que luego se vuelve amigo de Goku.